Ве́чные:
 Вечные (Marvel Comics)
 Вечные (фильм)